В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Сабін Аппельманс здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Стрнадову 7–5, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Наталія Медведєва (півфінал)
  Яюк Басукі (півфінал)

 Андреа Стрнадова (фінал)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open